

Enseignement 
Beaujeu est la ville qui a accueilli l'École d'agrobiologie de Beaujeu de 1983 à 1998.

Patronymes 

 Anne de Beaujeu, princesse et régente de France
 Christofle de Beaujeu, poète français du .
 Daniel Liénard de Beaujeu, officier français pendant la guerre de Sept Ans
 Édouard  de Beaujeu, maréchal de France
 Georges-Raoul-Léotale-Guichart-Humbert Saveuse de Beaujeu, homme politique canadien
 Guillaume de Beaujeu,  de l'Ordre du Temple († 1291 à Saint-Jean-d'Acre)
 Héric de Beaujeu, maréchal de France († 1270 au siège de Tunis)
 Honoré de Quiqueran de Beaujeu :
 Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1572-1642), prieur du grand prieuré d'Arles de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem
 Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1655-1736), prélat catholique, évêque d'Oloron puis de Castres, petit-neveu du précédent
 Humbert V de Beaujeu, seigneur de Beaujeu et Connétable de France († 1250)
 Humbert de Beaujeu, seigneur de Montpensier et connétable de France († 1285)
 Jacques de Beaujeu, architecte ayant terminé les travaux de la Primatiale Saint-Jean de Lyon. Il a aussi été désigné en 1383 comme l'architecte du pont de pierre sur le Rhône. Il est décédé en 1418. Le chapitre nomma le  Jacques Morel pour le remplacer.
 Jean de Beaujeu, maître d'œuvre de la cathédrale Sainte-Marie d'Auch. Son fils, Justin de Beaujeu, ne fut jamais maître d'œuvre mais est désigné comme maçon ou appareilleur sur le chantier de la cathédrale.
 Renaud de Beaujeu, maître d'œuvre de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Claude, avec son fils Pierre de Beaujeu qui a été maître des œuvres du couvent. Certains auteurs font de Renaud le fils de Jacques de Beaujeu.
 Pierre Quiqueran de Beaujeu, évêque de Senez († 1550)
 Simon de Beaujeu est maître-maçon d'ascendance lyonnaise. On le voit dans les comptes du trésorier du roi René, en 1433, pour des travaux sur la grande vis du château de Tarascon avec Jacques Morel, qualifiés de perriers habitants à Tarascon. En 1435 il est à Nîmes. Il est désigné en 1440 comme maître des œuvres royaux à Mîmes. Il a vérifié les travaux faits à la tour de Constance d'Aigues-Mortes. Il est maître des ouvrages royaux en la sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes. Il intervient en 1447, avec Nicolas Bonicy, sur la Bourse, dite Grande Loge des Marchands, et, en 1448, sur l'hôtel que Jacques Cœur (devenu hôtel des Trésoriers de France) a fait construire à Montpellier.
 Taneguy Le Gallois de Beaujeu, capitaine des vaisseaux du Roi Louis XIV, commandant de la frégate Joly

Famille seigneuriale :
 Liste des sires de Beaujeu

Toponyme 

 Beaujeu, commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Beaujeu, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur
 Beaujeu, commune française du Rhône.

Voir aussi 
 Liste des sires de Beaujeu (Rhône)

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France